Inside the Lines – film del 1918 diretto da David Hartford
Inside the Lines – film del 1930 diretto da Roy Pomeroy